JWP est un sigle qui peut désigner :
 Jamhuri Wattan Party (en français, Parti national républicain), un parti politique du Pakistan.
 , un port au nord de l'Allemagne
 John Wayne Parr, un boxeur australien
 , une structure qui attribue les noms des nouveaux éléments chimiques